Семён Петро́вич Бабае́вский (1909—2000) — русский советский писатель и журналист, мемуарист. Лауреат трёх Сталинских премий (1949, 1950, 1951). Член ВКП(б) с 1939 года.

Биография 
Родился а в селе Кунье (ныне в Харьковской области Украины) в бедной крестьянской семье. В 1910 году семья переехала на Кубань, где и прошли детство и юность будущего писателя. Стал одним из основателей и руководителей комсомольской ячейки хутора Маковского (1925). Во время коллективизации заведовал избой-читальней (1929—1931).

Начал писать рассказы в 16 лет. Писателем решил стать под влиянием творчества и биографии М. Горького. Дебютировал в печати в 1929 году рассказом «Водка довела», опубликованным в ростовской газете «Сельский пахарь» под псевдонимом. Окончив курсы пропагандистов в Армавире (1930), работал в городской газете «Трудовой путь» (ныне «Армавирский собеседник»).

Образование ограничивалось начальной школой. Экзамены за среднюю школу сдал экстерном. Заочно окончил Литературный институт им. М. Горького в 1939 году. В 1931—1940 годах был ответственным секретарём редакции газеты «Красная Черкесия», литературным работником и спецкором газет «Армавирская коммуна», «Молодой ленинец» и «Ставропольская правда», заведующим литературным отделом газеты «Пятигорская правда».

В 1941—1946 годах С. П. Бабаевский служил в РККА, сначала в действующих казачьих частях, затем работал редактором дивизионной газеты и корреспондентом фронтовой газеты «Боец РККА».

Депутат Верховного Совета СССР 3—4-го созывов (1950—1958) от Ставропольского края.

С 1958 года Бабаевский Семён Петрович работал в редакции журнала «Октябрь».

С. П. Бабаевский умер 28 марта 2000 года. Похоронен в Москве в колумбарии Николо-Архангельского кладбища.

Творчество 
После первых публикаций конца 1920-х — начала 1930-х годов последовали сборник рассказов «Гордость» (Пятигорск, 1936) и цикл «Кубанские рассказы» (1937). В рассказах и повестях «По станицам» (1940), «Белая Мечеть» (1943), «Гусиный остров» (1944), «Сестры» (1945) изображал жизнь колхозной Кубани.

В романе «Кавалер Золотой Звезды» (книги 1—2, (1947—1948); и в его продолжении — романе «Свет над землёй» (кн. 1; (1949); и (кн.2; (1950); изобразил восстановление разрушенного войной колхоза. В этих произведениях сказалось влияние теории бесконфликтности, выразившееся в приукрашивании действительности и сглаживании трудностей послевоенного колхозного строительства. Главным героем дилогии, организующим подъём в послевоенном селе, выступает фронтовик Сергей Тутаринов (его прототипом стал Герой Советского Союза Константин Яковлевич Лаптев).
Энергия и настойчивость главного героя оказывались чуть ли не единственно ценными качествами, благодаря которым решались все проблемы и преодолевались все трудности. Это подрывало читательское доверие к произведению. А при чтении романа «Свет над землёй» уже создавалось впечатление, что все проблемы в деревне решены с волшебной лёгкостью и быстротой..

Составившие дилогию произведения переведены на многие языки; по романам созданы фильм «Кавалер Золотой Звезды» режиссёра Ю. Я. Райзмана (1951), пьеса, опера Ю. С. Бирюкова (1956).

В 1972 году в журнале «Октябрь» был опубликован его роман «Современники».

Автор сборников повестей и рассказов «Сухая буйвола» (1958), «По путям-дорогам» (1958), «Сестры» (1958), «Четыре Раисы» (1959), «Доброта» (1989) и других, книги очерков «Ветви Старого Вяза: Из китайских дневников» (1957), романов «Сыновний бунт» (1961), «Родимый край» (1964), «Белый свет» (кн. 1 — 2; 1967—1968), «Современники» (1973), «Станица» (1971—1976), «Приволье» (1980), «Как жить?» (1983).

Награды и премии 
 Сталинская премия первой степени (1949) — за роман «Кавалер Золотой Звезды» (1948)
 Сталинская премия первой степени (1950) — за 1-ю книгу романа «Свет над землёй» (1949)
 Сталинская премия второй степени (1951) — за 2-ю книгу романа «Свет над землёй» (1950)
 орден Отечественной войны 2-й степени (1985)
 три ордена Трудового Красного Знамени (в том числе 1959)
 медаль «За оборону Кавказа»
 другие медали

Сочинения 
 Собрание сочинений в пяти томах. М., Художественная литература, 1979—1981.
 Избранные произведения в 2-х томах. М., Художественная литература, 1971
 Гусиный остров. Ставрополь, 1946
 Белая мечеть. Ставрополь,1948
 Кавалер Золотой звезды. Ставрополь, 1947—1948.
 Свет над землёй, 1949—1950
 Кубанские повести. Ставрополь,1956
 Родниковая роща. М., 1956
 Белая мечеть. М., 1958
 Сёстры. Краснодар, 1958
 Четыре Раисы. М., Профиздат, 1959
 Сыновний бунт. М., 1961
 Сухая Буйвола. М., 1963
 Родимый край. М., Художественная литература, 1964
 Белый свет. Кн.1-2. М., 1968—1969
 Митино счастье. — М., Детская литература, 1969
 На хуторе Вербовом. М., 1973
 Современники. М., Советский писатель,1974
 Станица. 1976—1977
 Приволье. М., Советский писатель, 1980
 Сельские повести. М., Современник, 1986
 Доброта. М., Советский писатель, 1989
 Последнее сказание: мемуарная повесть // Наш современник. — 1997. — № 5. — С. 182—205. — (Проза). — Окончание: № 6. — С. 101—132

Память 
В Ленинском районе Астрахани расположен целый микрорайон, названный в честь Семёна Петровича Бабаевского, а также в этом микрорайоне присутствует улица и переулок Бабаевского.

В 1999 году в Ставропольском крае учреждена премия им. С. П. Бабаевского.

Примечания

Литература 
 Макаров А. Романы С. Бабаевского «Кавалер Золотой Звезды» и «Свет над землёй». — Москва, 1952.
 Радов Г. Из-за чего «сыновний бунт»? Открытое письмо С. Бабаевскому. «Известия». 1962. 1 февраля.
 Власенко А. Правда побеждает. «Литературная Россия». 1964. 18 сент.
 Свительский В. Обороняясь от действительности. «Подъём». 1966. № 5
 Иващенко Вяч. Эмоции и житейская практика. «Литературная газета». 1968. 10 июля.
 Козлов И. А если без эмоций? «Литературная газета». 1968. 10 июля.
 Злобина М. О пользе и неудобствах нашего хождения. — Новый мир. 1968. № 9.
 Русские советские писатели-прозаики. Библиографический указатель. т. 1. — Л. 1959.

Ссылки 

 
 Сергей Малашенок. Гомо постсоветикус и правда как технология. — Ж-л «Топос», 2/08/04 
 Песня жаворонка: к 100-летию со дня рождения Семена Бабаевского 

Русские писатели XX века
Писатели-соцреалисты
Писатели-деревенщики
Писатели Ставрополья
Мемуаристы СССР
Мемуаристы России
Выпускники Литературного института имени А. М. Горького
Члены Союза писателей СССР
Жители ЖСК «Советский писатель»
Похороненные на Николо-Архангельском кладбище
Депутаты Верховного Совета СССР 3-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 4-го созыва
Делегаты XIX съезда КПСС